Здесь и сейчас:

 Здесь и сейчас — характеристика отношения субъекта и пространства и времени.
 Здесь и сейчас — аналитическая телепрограмма на Первом канале.
 Здесь и сейчас — новостная программа телеканала «Дождь».
 Здесь и сейчас — пятый студийный альбом рэп-исполнителя Децла.
 Здесь и сейчас — фильм.
 Здесь и сейчас — телесериал.
 «Здесь и сейчас» — песня певицы МакSим из альбома «Полигамность».

См. также 
 Здесь и теперь